Бутник — українське прізвище.

Відомі носії 

 Бутник Іван Данилович (1887–1927) — український графік. Брат Степана Бутника.
 Бутник Степан Данилович (1873 (1874) — 1952) — український живописець і графік. Брат графіка Івана Бутника. Батько мистецтвознавця Бориса Бутника-Сіверського.
 Бутник-Сіверський Борис Степанович (1901) — український мистецтвознавець. Син Степана Бутника.
 Бутник-Сіверський Олександр Борисович

Українські прізвища